Titaea är ett släkte av svampar. Titaea ingår i familjen Tubeufiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Titaea